Das San Marino Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in der Stadt San Marino. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 26. Juli bis 1. August 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in San Marino (Stadt)